Roggwil, commune suisse du canton de Berne
 Roggwil, commune suisse du canton de Thurgovie